Hukou (kinesiska: 湖口) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 250 kilometer nordost om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Hukou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xiongzhou,  km sydväst om Hukou. Trakten runt Hukou består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina